A Beautiful Mind pode se referir a:

 A Beautiful Mind (livro) - livro sobre a vida de John Forbes Nash
 A Beautiful Mind (filme) - filme de 2001
 A Beautiful Mind (álbum) - trilha sonora do filme
 A Beautiful Mind (série de televisão) - série de televisão sul-coreana de 2016

Ver também 
 A Beautiful Mind.... of a Gladiator - curta-metragem satírico

Desambiguações de cinema

es:Una mente maravillosa